Gary Teale – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Owen Teale – attore britannico
 Sean Teale – attore inglese
 Shaun Teale – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese